Пензя́тка:

Реки 
 Пензятка — приток Инсара.
 Пензятка — приток Пензы.
 Пензятка — приток Суры.

Разное 
 Пензятка — село в Лямбирском районе Республики Мордовия.